Orosz Irén (1907–2001) erdélyi magyar író, szerkesztő
 Orosz Irén (1951) atléta, rövidtávfutó